Ранчо Нуево Сан Хосе има више значења:

 Ранчо Нуево Сан Хосе (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево Сан Хосе (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику